Golubowka steht für:

 Golubowka (Chomutowka), Dorf in der Oblast Kursk in Russland, Rajon Chomutowka
 Golubowka (Fatesch),  Dorf in der Oblast Kursk in Russland, Rajon Fatesch

Siehe auch:
 Holubiwka